53 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 53 Dywizja Strzelców